Рандеву́ (, «приходьте») — наперед умовлене побачення, призначене на певний час і в певному місці.

Музика 
 Рандеву — вокальний гурт зі Львова.
 Rendez-Vous — музичний альбом Ін-Грід.
 Rendez-Vous — музичний альбом Жане Біркін.
 Rendez-Vous — музичний альбом Патрісії Каас.
 Rendez-Vous — пісня Океану Ельзи з альбому «Земля».

Образотворче мистецтво 
 Rendezvous — картина американського художника-сюрреаліста Стю Міда (2009);

Топоніми 
 Рандеву — гора у гірському хребті Титон в Скелястих горах (Вайомінг, США).

Морська справа 
 У морському флоті — обумовлене місце зустрічі кораблів, що плавають нарізно.

Спорт 
 У футболі та деяких інших видах спорту рандеву називають випадок, коли гравець однієї команди знаходиться один на один з воротарем іншої команди. Синонім — виходити на побачення.
 «Рандеву-87» — два матчі між збірними НХЛ і СРСР у лютому 1987 року.

Примітки